

Geografia

Brazylia 
 Santa Maria – miasto  
 Santa Maria – miasto i gmina w stanie Rio Grande do Norte

Chile 
 Santa María – miejscowość

Filipiny 
 Santa Maria – miejscowość w prowincji Bulacan 
 Santa Maria – miejscowość w prowincji Davao del Sur
 Santa Maria – miejscowość w prowincji Ilocos Sur 
 Santa Maria – miejscowość w prowincji Isabela 
 Santa Maria – miejscowość w prowincji Laguna 
 Santa Maria – miejscowość w prowincji Pangasinan 
 Santa Maria – miejscowość w prowincji Romblon 
 Santa Maria – miejscowość w prowincji Macabebe

Francja 
 Santa-Maria-Figaniella – w departamencie Korsyka Południowa
 Santa-Maria-Siché – w departamencie Korsyka Południowa
 Santa-Maria-di-Lota – w departamencie Górna Korsyka

Gwatemala 
 Santa María de Jesús – miejscowość i siedziba gminy w departamencie Sacatepéquez
 Santa María Visitación – miejscowość i siedziba gminy w departamencie Sololá

Kolumbia 
 Santa María – miejscowość w departamencie Boyacá
 Santa María – miejscowość w departamencie Huila

Meksyk 
 Misión Santa María de los Ángeles – stan Kalifornia Dolna
 Santa María – stan Campeche
 Santa María – stan Chiapas
 Santa María – stan Hidalgo
 Santa María – stan Michoacán
 Santa María – stan Sinaloa
 Santa María del Oro – stan Durango
 Santa María del Oro – stan Nayarit
 Santa María del Tule – stan Oaxaca
 Santa María Jacatepec – stan Oaxaca

Nikaragua 
 Santa María – miejscowość

Peru 
 Santa Maria – miasto w regionie Lima

Portugalia 
 Santa Maria – miejscowość w gminie Bragança
 Santa Maria – miejscowość w gminie Celorico da Beira
 Santa Maria – miejscowość w gminie Covilhã
 Santa Maria – miejscowość w gminie Estremoz
 Santa Maria – miejscowość w gminie Lagos
 Santa Maria – miejscowość w gminie Manteigas
 Santa Maria – miejscowość w gminie Odemira
 Santa Maria – miejscowość w gminie Serpa
 Santa Maria – miejscowość w gminie Tavira
 Santa Maria – miejscowość w gminie Torres Novas 
 Santa Maria – miejscowość w gminie Trancoso
 Santa Maria da Feira – miejscowość i gmina w dystrykcie Aveiro
 Santa Maria da Feira – miejscowość w gminie Beja

Republika Zielonego Przylądka 
 Santa Maria – miasto

Stany Zjednoczone 
 Santa Maria – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Barbara
 Santa Maria – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron

Szwajcaria 
 Santa Maria in Calanca – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Moesa

Włochy 
 Santa Maria a Monte 
 Santa Maria a Vico 
 Santa Maria Capua Vetere
 Santa Maria Coghinas
 Santa Maria Hoè
 Santa Maria Imbaro
 Santa Maria Maggiore
 Santa Maria Nuova
 Santa Maria Rezzonico
 Santa Maria del Cedro
 Santa Maria del Molise
 Santa Maria della Versa
 Santa Maria di Licodia
 Santa Maria di Sala
 Santa Maria la Carità
 Santa Maria la Fossa
 Santa Maria la Longa

Inne 
 Santa María – statek Krzysztofa Kolumba z jego pierwszej wyprawy w poszukiwaniu drogi do Indii
 Santa Maria – wyspa należąca do archipelagu Azorów
 Santa María – wulkan w Gwatemali
 Santa Maria – wieżowiec w Miami
 Santa Maria – singel Kenshiego Yonezu